Слиозберг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слиозберг, Генрих Борисович (литературный псевдоним «Улейников»; 1863—1937) — российский юрист и общественный деятель.
 Адамова-Слиозберг, Ольга Львовна (1902—1991) — многолетняя узница ГУЛАГа, автор воспоминаний, переведённых на многие языки.
Слиозберг, Михаил Львович (1906—1970) — советский учёный в области радиолокации и электронной СВЧ техники.